Графство Нортамберленд расположено в северо-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 48 868 человек. Это самое большое графство провинции по площади территории . На территории графства находится база Чатем воздушных сил Канады.

Здесь находится самая высокая точка провинции — гора Карлтон (817 метров), а также река Мирамиши, известная лососёвой рыбалкой.

Графство было одним из первых восьми графств, образованных в 1785 году .

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя один город, четыре деревни, тринадцать приходов и шесть индейских резерваций .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика